Laukansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laukansaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Laukansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,78, long 28,87), 
 Laukansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,52, long 28,54), 
 Laukansaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Laukansaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Laukansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,74, long 29,42), 
 Laukansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 29,32), 

Robotskapade Finlandförgreningar